Arcey ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Arcey (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
Arcey (Doubs) im Département Doubs

Siehe auch:
Arçay